Sadschadi, Sadjadi, Sajadi oder Sajjadi () ist ein persischer Familienname von:

 Hamid Sadschadi (1963–2023), iranischer Politiker, Minister 
 Mohammad Sadschadi, Senatspräsident in Iran (1978/1979)
 Mohammad Sajjadi (* 1961), iranischer Journalist und Diplomat
 Mohammad Ali Sadjadi (* 1957), iranischer Künstler
 Kader Abdolah (eigentlich Hoseyn Sadschadi Qa'emmaqami Farahani; * 1954), iranischer Schriftsteller